Berkut steht für:

 Berkut (Raumanzug), ein sowjetischer Raumanzug
 Berkut (Spezialeinheit), eine ehemalige Spezialeinheit des ukrainischen Innenministeriums
 Berkut 360, US-amerikanisches Bausatzflugzeug („Kitplane“)
 ein russisches Luftschiff des Baujahrs 1910, siehe Russische Luftschifffahrt #Berkut
 ein russisches Kampfflugzeug, siehe Suchoi Su-47
 ein sowjetisches Boden-Luft-Raketensystem, siehe S-25 Berkut

Berkut ist der Familienname folgender Personen:
 Ihor Berkut (* 1964), ukrainischer Politiker
 Leonid Berkut (1879–1940), ukrainisch-sowjetischer Historiker
 Natalija Berkut (* 1975), ukrainische Langstreckenläuferin